38-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 1965 год состоялась 18 апреля 1966 года в  (Санта-Моника, округ Лос-Анджелес, Калифорния).

Фильмы, получившие несколько номинаций

Список лауреатов и номинантов

Основные категории 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
!colspan=2| Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Звуки музыки / The Sound of Music (продюсер: Роберт Уайз)
|-
|colspan=2|• Дорогая / Darling (продюсер: Джозеф Янни)
|-
|colspan=2|• Доктор Живаго / Doctor Zhivago (продюсер: Карло Понти)
|-
|colspan=2|• Корабль дураков / Ship of Fools (продюсер: Стэнли Крамер)
|-
|colspan=2|• Тысяча клоунов / A Thousand Clowns (продюсер: Фред Коу)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=5 align="center" width="92px"|
|style="background:#EEDD82"|★ Роберт Уайз за фильм «Звуки музыки»
|-
|• Уильям Уайлер — «Коллекционер»
|-
|• Джон Шлезингер — «Дорогая»
|-
|• Дэвид Лин — «Доктор Живаго»
|-
|• Хироси Тэсигахара — «Женщина в песках»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Ли Марвин — «Кэт Баллу» (за двойную роль Кида Шиллина и Тима Строна)
|-
|• Ричард Бёртон — «Шпион, пришедший с холода» (за роль Алека Лимаса)
|-
|• Лоренс Оливье — «Отелло» (за роль Отелло)
|-
|• Род Стайгер — «Ростовщик» (за роль Сола Назермана)
|-
|• Оскар Вернер — «Корабль дураков» (за роль доктора Вилли Шуманна)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Джули Кристи — «Дорогая»''' (за роль Дианы Скотт)
|-
|• Джули Эндрюс — «Звуки музыки» (за роль Марии)
|-
|• Саманта Эггар — «Коллекционер» (за роль Миранды Грей)
|-
|• Элизабет Хартман — «Клочок синевы» (за роль Селины Д’Арси)
|-
|• Симона Синьоре — «Корабль дураков» (за роль графини Ла Кондеса)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Мартин Болсам — «Тысяча клоунов»' (за роль Арнольда Бёрнса)
|-
|• Иэн Бэннен — «Полёт Феникса» (за роль Кроу)
|-
|• Том Кортни — «Доктор Живаго» (за роль Паши Антипова/Стрельникова)
|-
|• Майкл Данн — «Корабль дураков» (за роль Карла Глокена)
|-
|• Фрэнк Финлей — «Отелло» (за роль Яго)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Шелли Уинтерс — «Клочок синевы» (за роль Роуз-Энн Д’Арси)
|-
|• Рут Гордон — «Внутренний мир Дэйзи Кловер» (за роль миссис Кловер)
|-
|• Джойс Редман — «Отелло» (за роль Эмилии)
|-
|• Мэгги Смит — «Отелло» (за роль Дездемоны)
|-
|• Пегги Вуд — «Звуки музыки» (за роль настоятельницы монастыря)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий, созданный непосредственно для экранизации
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Фредерик Рафаэл — «Дорогая»
|-
|colspan=2|• Адженоре Инкроччи, Фурио Скарпелли, Марио Моничелли, 
|-
|colspan=2|• Джек Дейвис и Кен Эннакин — «Воздушные приключения»
|-
|colspan=2|• Франклин Коэн и Фрэнк Дэвис — «Поезд»
|-
|colspan=2|• Жак Деми — «Шербурские зонтики»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший адаптированный сценарий
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Роберт Болт — «Доктор Живаго»''' (по одноимённому роману Бориса Пастернака)
|-
|colspan=2|• Уолтер Ньюман и Фрэнк Пирсон — «Кэт Баллу» (по роману Роя Чанслора «The Ballad of Cat Ballou»)
|-
|colspan=2|• Стэнли Манн и Джон Кон — «Коллекционер» (по одноимённому роману Джона Фаулза)
|-
|colspan=2|• Эбби Манн — «Корабль дураков» (по одноимённому роману Кэтрин Энн Портер)
|-
|colspan=2|• Херб Гарднер — «Тысяча клоунов» (по одноимённой пьесе автора)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм на иностранном языке
|colspan=2 style="background:#EEDD82"| ★ Магазин на площади / Obchod na korze (Чехословакия) реж. Ян Кадар и Эльмар Клос
|-
|colspan=2| • Кровь на земле / Το χώμα βάφτηκε κόκκινο (Греция) реж. Василис Георгиадис
|-
|colspan=2| •  / Käre John (Швеция) реж. Ларс-Магнус Линдгрен
|-
|colspan=2| • Квайдан: Повествование о загадочном и ужасном / 怪談 / Kaidan (Япония) реж. Масаки Кобаяси
|-
|colspan=2| • Брак по-итальянски / Matrimonio all’italiana (Италия) реж. Витторио Де Сика
|-
|}

Другие категории 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка: Оригинальный саундтрек
|style="background:#EEDD82"|★ Морис Жарр — «Доктор Живаго»
|-
|• Алекс Норт — «Муки и радости»
|-
|• Альфред Ньюман — «Величайшая из когда-либо рассказанных историй»
|-
|• Джерри Голдсмит — «Клочок синевы»
|-
|• Мишель Легран и Жак Деми — «Шербурские зонтики»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка: Запись адаптированной партитуры
|style="background:#EEDD82"|★ Ирвин Костал — «Звуки музыки»
|-
|• Фрэнк Де Вол — «Кэт Баллу»
|-
|• Лайонел Ньюман и Александр Кураж — «Ищущие удовольствия»
|-
|• Дон Уолкер — «Тысяча клоунов»
|-
|• Мишель Легран — «Шербурские зонтики»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая песня к фильму
|style="background:#EEDD82"|★ The Shadow of Your Smile — «Кулик» — музыка: Джонни Мэндел, слова: Пол Фрэнсис Уэбстер|-
|• The Ballad of Cat Ballou — «Кэт Баллу» — музыка: Джерри Ливингстон, слова: Мак Дэвид
|-
|• I Will Wait For You — «Шербурские зонтики» — музыка: Мишель Легран, слова: Жак Деми, англ. текст: Норман Гимбел
|-
|• The Sweetheart Tree — «Большие гонки» — музыка: Генри Манчини, слова: Джонни Мёрсер
|-
|• What’s New Pussycat? — «Что нового, киска?» — музыка: Бёрт Бакарак, слова: Хэл Дэвид
|-
| rowspan=5|<center>Лучший монтаж
|style="background:#EEDD82"|★ Уильям Рейнольдс — «Звуки музыки»
|-
|• Чарльз Нельсон — «Кэт Баллу»
|-
|• Норман Сэвадж — «Доктор Живаго»
|-
|• Майкл Лучиано — «Полёт Феникса»
|-
|• Ральф Э. Уинтерс — «Большие гонки»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая операторская работа (Чёрно-белый фильм)
|colspan=4 style="background:#EEDD82"|★ Эрнест Ласло — «Корабль дураков»
|-
|• Лойал Григгс — «По методу Харма»
|-
|• Бёрнетт Гаффи — «Король Крыса»
|-
|• Конрад Л. Холл — «Моритури»
|-
|• Роберт Бёркс — «Клочок синевы»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая операторская работа (Цветной фильм)
|style="background:#EEDD82"|★ Фредди Янг — «Доктор Живаго»
|-
|• Леон Шамрой — «Муки и радости»
|-
|• Расселл Хэрлан — «Большие гонки»
|-
|• Уильям С. Меллор (посмертно) и Лойал Григгс — «Величайшая из когда-либо рассказанных историй»
|-
|• Тед Д. МакКорд — «Звуки музыки»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая работа художника (Чёрно-белый фильм)
|style="background:#EEDD82"|★ Роберт Клэтворти (постановщик), Джозеф Киш (декоратор) — «Корабль дураков»
|-
|• Роберт Эммет Смит (постановщик), Фрэнк Таттл (декоратор) — «Король Крыса»
|-
|• Джордж У. Дэвис, Ури МакКлири (постановщики), Генри Грэйс, Чарльз С. Томпсон (декораторы) — «Клочок синевы»
|-
|• Хэл Перейра, Джек Поплин (постановщики), Роберт Р. Бентон, Джозеф Киш (декораторы) — «Тонкая нить»
|-
|• Хэл Перейра, Тамби Ларсен, Тед Маршалл (постановщики), Джози МакАвин (декоратор) — «Шпион, пришедший с холода»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая работа художника (Цветной фильм)
|style="background:#EEDD82"|★ Джон Бокс, Теренс Марш (постановщики), Дарио Симони (декоратор) — «Доктор Живаго»|-
|• Джон ДеКуир, Джек Мартин Смит (постановщики), Дарио Симони (декоратор) — «Муки и радости»
|-
|• Ричард Дэй, Уильям Дж. Кребер, Дэвид С. Холл (посмертно) (постановщики), Рэй Мойер, Фред М. Маклин, Норман Рокетт (декораторы) — «Величайшая из когда-либо рассказанных историй»
|-
|• Роберт Клэтворти (постановщик), Джордж Джеймс Хопкинс (декоратор) — «Внутренний мир Дэйзи Кловер»
|-
|• Борис Левен (постановщик), Уолтер М. Скотт, Руби Р. Левитт (декораторы) — «Звуки музыки»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший дизайн костюмов (Чёрно-белый фильм)
|style="background:#EEDD82"|★ Джули Харрис — «Дорогая»
|-
|• Мосс Мэбри — «Моритури»
|-
|• Ховард Шоуп — «Жизнь на всю катушку»
|-
|• Билл Томас, Жан Луи — «Корабль дураков»
|-
|• Эдит Хэд — «Тонкая нить»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший дизайн костюмов (Цветной фильм)
|style="background:#EEDD82"|★ Филлис Далтон — «Доктор Живаго»
|-
|• Витторио Нино Новарезе — «Муки и радости»
|-
|• Витторио Нино Новарезе, Марджори Бест — «Величайшая из когда-либо рассказанных историй»
|-
|• Эдит Хэд, Билл Томас — «Внутренний мир Дэйзи Кловер»
|-
|• Дороти Джикинс — «Звуки музыки»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший звук
|style="background:#EEDD82"|★ Джеймс П. Коркоран (20th Century-Fox SSD), Фред Хайнс (Todd-AO SSD) — «Звуки музыки»
|-
|• Джеймс П. Коркоран (20th Century-Fox Studio Sound Department) — «Муки и радости»
|-
|• А. У. Уоткинс (M-G-M British SSD), Франклин Милтон (M-G-M SSD) — «Доктор Живаго»
|-
|• Джордж Р. Гровс (Warner Bros. Studio Sound Department) — «Большие гонки»
|-
|• Уолдон О. Уотсон (Universal City Studio Sound Department) — «Шенандоа»
|-
| rowspan=2|<center>Лучшие звуковые эффекты
|style="background:#EEDD82"|★ Трег Браун — «Большие гонки»
|-
|• Уолтер Росси — «Поезд фон Райена»
|-
| rowspan=2|<center>Лучшие специальные визуальные эффекты
|style="background:#EEDD82"|★ Джон Стеарс — «Шаровая молния»
|-
|• Дж. МакМиллан Джонсон — «Величайшая из когда-либо рассказанных историй»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший документальный полнометражный фильм
|style="background:#EEDD82"|★  / The Eleanor Roosevelt Story (продюсер: Сидни Глэйзер)
|-
|•  / The Battle of the Bulge... The Brave Rifles (продюсер: Лоуренс Э. Маскотт)
|-
|•  / The Forth Road Bridge (продюсер: Питер Миллс)
|-
|•  / Let My People Go: The Story of Israel (продюсер: Маршалл Флаум)
|-
|•  / Mourir à Madrid — (продюсер: Фредерик Россиф)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший документальный короткометражный фильм
|style="background:#EEDD82"|★  / To Be Alive! (продюсер: Фрэнсис Томпсон)
|-
|•  / Mural on Our Street (продюсер: Кирк Смоллмэн)
|-
|• Увертюра / Nyitany (Mafilm Productions)
|-
|•  / Point of View (Vision Associates Productions)
|-
|• Страна Йетса / Yeats Country — (продюсеры: Патрик Кэри и Джо Мендоза)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший игровой короткометражный фильм
|style="background:#EEDD82"|★  / Le Poulet (продюсер: Клод Берри)
|-
|• / Fortress of Peace (продюсер: Лотар Вольф)
|-
|•  / Skaterdater (продюсеры: Маршалл Баклер, Ноэль Блэк)
|-
|•  / Snow (продюсер: Эдгар Энсти)
|-
|•  / Time Piece (продюсер: Джим Хенсон)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая короткометражка (мультипликация)
|style="background:#EEDD82"|★ Точка и линия / The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics (продюсеры: Чак Джонс и Лес Голдман')
|-
|• Пластилин, или происхождение видов / Clay or the Origin of Species (продюсер: Элиот Нойес мл.)
|-
|• Сорока-воровка / La gazza ladra — (продюсер: Эмануэле Луццати)
|-
|}

 Специальные награды 

 См. также 
 «Золотой глобус» 1966 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1966 ''(премия Британской академии кино и телевизионных искусств)

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 38-й церемонии на официальном сайте Американской киноакадемии 
 Лауреаты и номинанты премии «Оскар» в 1966 году на сайте IMDb 
 Организаторы и участники 38-й церемонии на сайте IMDb 
 База данных по всем номинантам и победителям

1966
События 18 апреля
Апрель 1966 года
Кинопремии 1966 года
1966 год в Калифорнии
Санта-Моника